2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции, Краснознамённая, ордена Суворова дивизия имени М. И. Калинина — тактическое соединение Сухопутных войск Российской Федерации. Подразделения дивизии дислоцируются в посёлке Калининец Наро-Фоминского района Московской области.

Условное наименование — войсковая часть № 23626 (в/ч 23626). Сокращённое наименование — 2 гв. мсд.

Соединение входит в состав 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа.

История 
8 июля 1940 года согласно Директиве Народного Комиссара обороны СССР в городе Харькове была сформирована 127-я стрелковая дивизия.

Великая Отечественная война 
Первое боевое крещение дивизия приняла в Смоленском сражении в июле 1941 года. А уже 18 сентября за массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство, проявленные в ходе кровопролитных боёв Смоленского сражения, приказом Народного Комиссара обороны СССР 127-й стрелковой дивизии было присвоено почетное звание «Гвардейская» и она стала 2-й гвардейской стрелковой дивизией.

В дальнейшем 2-я гвардейская стрелковая дивизия воевала в составе войск Западного, Резервного, Брянского, Юго-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Закавказского, 1-го Прибалтийского, 3-го Белорусского фронтов и Отдельной Приморской армии, в Орловско-Брянской оборонительной операции, оборонительных боях под Курском и Тимом 1941 года, битве за Кавказ, Новороссийско-Таманской, Керченско-Эльтигенской десантной, Крымской, Белорусской, Прибалтийской и Восточно-Прусской операциях. Боевой путь 2-я гвардейская Таманская стрелковая дивизия завершила 17 апреля 1945 года на Земландском полуострове.

За мужество и героизм в годы войны 34 воина-таманца удостоены звания Героя Советского Союза, 5 стали полными кавалерами ордена Славы, более 19 тысяч награждены орденами и медалями. Дивизия 11 раз удостаивалась благодарностей Верховного Главнокомандующего, была награждена орденом Суворова II степени и орденом Красного Знамени. А за отличные боевые действия при освобождении Таманского полуострова 9 октября 1943 г. соединению присвоено почётное наименование «Таманская».

Послевоенное время 
В сентябре 1945 года дивизия была передислоцирована из Восточной Пруссии в Московский военный округ, в посёлок Алабино Наро-Фоминского района.

В 1947 году в состав дивизии вошли 290-й танкосамоходный полк и 85-й гвардейский гаубичный артиллерийский Симферопольский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского полк.

Директивой Генштаба ВС СССР № орг/2/576378 от 29 декабря 1953 года 2-я гвардейская стрелковая дивизия была переформирована в 23-ю гвардейскую механизированную дивизию (в/ч 23626) 1-го гвардейского стрелкового корпуса. 1-й, 6-й и 15-й гвардейские стрелковые полки были переформированы — соответственно в 73-й, 75-й и 130-й гвардейские механизированные полки. 290-й танко-самоходный полк был переформирован в 290-й танковый полк, так же в состав дивизии был включён 166-й тяжёлый танко-самоходный полк.

26 декабря 1955 года согласно директиве Главнокомандующего Сухопутными войсками от 15 декабря 1955 года № ОШ/2/1368061 и директиве Командующего войсками МВО от 19 декабря 1955 года № орг/002525 23-я гвардейская механизированная дивизия перешла на временные штаты военного времени, в результате этого 85-й гвардейский гаубичный артиллерийский полк был переформирован в 85-й гвардейский артиллерийский полк, а 21-й гвардейский артиллерийский был расформирован.

5 июня 1957 года 23-я гвардейская механизированная дивизия была преобразована в 23-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. 73-й, 75-й и 130-й гвардейские механизированные полки были переформированы — соответственно в 73-й, 404-й и 406-й гвардейские мотострелковые полки, при этом 290-й танковый полк сохранил свою нумерацию, а 166-й тяжёлый танко-самоходный полк был расформирован. Так же сменил свою нумерацию гвардейский артиллерийский полк с 85-го на 147-й.

Согласно приказу министра обороны СССР № 00147 от 17 ноября 1964 года в целях сохранения боевых традиций 23-я гвардейская мотострелковая дивизия была переименована во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию.

В июне 1983 года из состава дивизии был выведен 404-й гвардейский мотострелковый полк, на базе которого была сформирована 27-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада. В ноябре 1985 года взамен 404-го гвардейского мотострелкового полка, в состав дивизии был включён вновь сформированный 236-й мотострелковый полк.

Указом Президиума ВС СССР от 22 февраля 1968 года 406-й гвардейский мотострелковый полк был награждён орденом Ленина.

В мае 1990 года 73-му и 406-му гвардейским мотострелковым полкам были возвращёны номера времён Великой Отечественной войны — соответственно 1-й и 15-й гвардейские мотострелковые полки, с сохранением почётных наименований.

Отдельные подразделения и военнослужащие дивизии участвовали в событиях августа 1991 года и октября 1993 года.

В январе 1992 года на базе расформированного 290-го танкового полка, в составе 2-й гвардейской мотострелковой дивизии был заново сформирован 1-й гвардейский танковый Чертковский дважды ордена Ленина Краснознамённый, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова. Знамя и формуляр расформированного при выводе войск из Германии 1-го гвардейского танкового полка (в/ч 32501), были переданы в Таманскую дивизию.

Так же в 1992 году в состав дивизии вошёл выведенный с территории Германии 283-й гвардейский мотострелковый Берлинский Краснознамённый, ордена Богдана Хмельницкого полк.

В 1999 году части дивизии участвовали в контртеррористической операции в Чеченской республике в составе Объединённой группировки федеральных сил на Северном Кавказе.

Военнослужащие дивизии ежегодно участвовали в военных парадах на Красной площади. В 1985 году, 73-й мотострелковый полк и танковый полк участвовали в параде в честь 40-летия Победы 9 мая. Части дивизии также участвовали в параде в честь 50-летия Победы 9 мая 1995 года. В 2008 году, после 13-летнего перерыва, части дивизии участвовали в параде 9 мая.

В ходе военной реформы 2008—2009 гг. 15 мая 2009 года 2-я гвардейская мотострелковая дивизия была переформирована в 5-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду Московского военного округа с местом дислокации штаба в посёлке Калининец Московской области. Бригада унаследовала Боевое знамя, исторический формуляр, награды и все знаки отличия 2-й гвардейской мотострелковой дивизии.

4 мая 2013 года решением министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу на базе этой бригады и других воинских частей, дислоцированных в Подмосковье, была воссоздана 2-я гвардейская мотострелковая Таманская ордена Октябрьской Революции Краснознамённая ордена Суворова дивизия.

По утверждению военного аналитика Игоря Сутягина 15 февраля 2015 года, через два дня после подписания второй части Минского протокола о перемирии в вооружённом конфликте на востоке Украины, части дивизии были замечены в боях около Мариуполя, где они сменили 138-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, понёсшую тяжёлые потери на протяжении предшествовавших трёх недель. Министерство обороны Российской Федерации отвергает информацию об участии российских войск в конфликте в Донбассе.

В начале 2016 года дивизия вошла в состав вновь сформированной 1-й гвардейской танковой армии. 21 декабря 2016 года завершено формирование 1-го гвардейского танкового Чертковского дважды ордена Ленина, Краснознамённого, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка имени маршала бронетанковых войск М. Е. Катукова.

После восстановления дивизии её парадные расчёты приняли участие в военном параде на Красной площади посвящённых годовщине Дня Победы в 2013 году под историческим наименованием. В последующем дивизия принимала участие в парадах 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 года.

На территории дивизии в 2019 был установлен бюст Председателя Президиума Верховного совета СССР Михаила Ивановича Калинина. Торжественная церемония открытия состоялась в очередную годовщину формирования соединения.

Состав

Полигоны 

Учебным процессом воины дивизии занимаются на полигонах в Алабино и Головеньках.

На вододроме полигона «Головеньки» военнослужащие преодолевают водную преграду протяжённостью свыше 200 м и глубиной до 5 м. После переправы танковые и мотострелковые подразделения отрабатывают наступательный бой по овладению плацдармом. Ремонтные подразделения выполняют эвакуацию и восстановление условно затонувшей бронетехники.

На полигоне в Алабино проходят ежегодные игры «Танковый биатлон», входящей в Армейские международные игры. В обычные дни алабинского полигона экипажи танков учатся вести разведку целей, совершенствуют навыки вождения боевой машины по труднопроходимой местности, а также выполняют учебные упражнения. Тактические группы мотострелковой дивизии совершают марши из пунктов постоянной дислокации на полигон Алабино. В назначенном районе личный состав оборудует позиции, организует охрану, систему материально-технического обеспечения подразделений и выполняет учебно-боевые задачи поставленные комадованием. Военнослужащие выполняют упражнения учебных стрельб из 125-мм танковых пушек, а также из зенитных и танковых пулемётов по мишеням, имитирующим бронетехнику, живую силу и огневые средства условного противника. Кроме того, на занятиях по вождению экипажи приобретают навыки преодоления препятствий и погрузки техники на железнодорожные платформы. На полигоне отрабатываются встречные бои с авангардом условного противника, захват инициативы и окружения основной группировки. В качестве условного противника действует подразделение дивизии, имеющее аналогичную задачу. Особое внимание при проведении учений уделяется применению опыта ведения боевых действий в вооружённых конфликтах последнего времени, а также взаимодействию артиллерийских подразделений с разведчиками, оснащёнными комплексами разведки, связи и управления «Стрелец» и беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».

Командиры 

Командиры 23-й гвардейской механизированной дивизии
 Бочков, Фёдор Фёдорович, гвардии генерал-майор — (1953 — 6.01.1954);
  Белик, Пётр Алексеевич, гвардии генерал-майор — (6.01.1954 — 9.06.1956);
  Банкузов, Анатолий Иванович, гвардии генерал-майор — (14.06.1956 — 5.05.1957);

Командиры 23-й гвардейской мотострелковой дивизии
  Банкузов, Анатолий Иванович, гвардии генерал-майор — (5.05.1957 — 12.08.1958);
  Ивлиев, Иван Дмитриевич, гвардии генерал-майор танковых войск — (12.08.1958 — 12.05.1962)
 Волошин, Иван Макарович, гвардии генерал-майор — (12.05.1962 — 6.02.1965);

Командиры 2-й гвардейской мотострелковой дивизии
 Волошин, Иван Макарович, гвардии генерал-майор — (6.02.1965 — июль 1965);
  Тенищев, Иван Иванович, гвардии генерал-майор — (24.08.1965 — 12.05.1968);
 Комаров, Николай Фёдорович, гвардии генерал-майор — (12.05.1968 — 1969);
 Кузнецов, Леонид Иванович, гвардии генерал-майор — (1969 — 22.11.1971);
 Хворостьянов, Юрий Александрович, гвардии генерал-майор — (22.11.1971—1977);
 Лобачёв, Геннадий Алексеевич, гвардии генерал-майор — (1977—1979);
 Полковницын, Владислав Сергеевич, гвардии генерал-майор — (1979—1982);
 Золотов, Леонид Сергеевич, гвардии генерал-майор — (1982—1985);
 Марьин, Александр Сергеевич, гвардии генерал-майор — (1985—1988)
 Марченков, Валерий Иванович, гвардии генерал-майор — (1988—1992);
  Евневич, Валерий Геннадьевич, гвардии генерал-майор — (1992—1995);
 Борисов, Вячеслав Николаевич, гвардии генерал-майор — (1995—1996);
 Лазебин, Евгений Павлович, гвардии генерал-майор — (1996—1998);
 Локтионов, Григорий Алексеевич, гвардии полковник — (1998—2000);
 Студеникин, Александр Игоревич, гвардии генерал-майор — (2000—2001);
 Глущенко, Андрей Иванович, гвардии полковник, (с 2002 г. гвардии генерал-майор) — (10.2001 — 11.2007);
 Чайко, Александр Юрьевич, гвардии полковник — (11.2007 — 05.2009);
 Сычевой, Андрей Иванович, гвардии генерал-майор — (05.2013 — 2014);
 Санчик, Александр Семёнович, гвардии генерал-майор — (2014—2015);
 Пятаев, Андрей Юрьевич, гвардии генерал-майор — (09.2015 — 01.2018);
 Никитин Евгений Валентинович, гвардии генерал-майор — (01.2018 — 07.2020).
 Медведев Сергей Викторович, гвардии полковник — (07.2020 — н.в.)

Награды и почётные наименования 

Осенью 1941 года за массовый героизм, мужество личного состава, высокое воинское мастерство, проявленные в ходе кровопролитных боёв Смоленского сражения, по решению Ставки ВГК приказом Наркома Обороны Союза ССР от 18 сентября 1941 года № 308 127-й стрелковой дивизии было присвоено почётное звание «Гвардейская» и она была переименована во 2-ю гвардейскую стрелковую дивизию. 28 января 1942 года в кинотеатре города Старый Оскол член Военного Совета 40-й армии от имени Президиума Верховного Совета СССР вручил дивизии Гвардейское Знамя.

За образцовое выполнение боевых заданий командования при освобождении Северного Кавказа и Кубани Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года 2-я гвардейская стрелковая дивизия награждена орденом Красного Знамени.

За успешные боевые действия при прорыве «Голубой линии» противника и освобождение от гитлеровских захватчиков Таманского полуострова Приказом Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Союза ССР № 31 от 9 октября 1943 года всему личному составу была объявлена благодарность, а 2-й гвардейской Краснознамённой стрелковой дивизии было присвоено почётное наименование «Таманская».

За проявленный героизм и боевую доблесть воинов-таманцев в борьбе с гитлеровскими захватчиками в боях при освобождении Крыма и города русской морской славы — Севастополя Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 1944 года 2-я гвардейская Таманская Краснознамённая стрелковая дивизия была награждена орденом Суворова II степени.

В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 2 июля 1946 года «Об увековечении памяти М. И. Калинина» дивизии присвоено имя выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства Михаила Ивановича Калинина.

За заслуги в защите Советской Родины, высокие результаты в боевой и политической подготовке дивизия награждена Ленинской юбилейной Почётной грамотой (1970 год), Юбилейным почётным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР (1972 год), а также Вымпелом министра обороны СССР за мужество и воинскую доблесть (1977 год).

26 апреля 1985 года за успехи в боевой и политической подготовке и в связи с 40-летием Великой Победы дивизия награждена орденом Октябрьской Революции.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 История Таманской дивизии
 Российская газета — К 60-летию Таманской дивизии
 Воспоминания о службе в Таманской дивизии в 60х годах

См. также 

 Преемственность дивизий Вооружённых сил СССР
 Список дивизий Вооружённых сил СССР (1989—1991)

Мотострелковые дивизии СССР
Мотострелковые дивизии Российской Федерации
Воинские части и формирования, созданные в 1964 году
Гвардейские дивизии СССР
Воинские формирования Западного военного округа
Воинские формирования России, участвовавшие во вторжении России на Украину (2022)
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании